Арийцы — многозначное понятие:
 Арийцы или арии — название народов, говорящих на языках арийской (индоиранской) группы индоевропейской семьи, происходящее от самоназвания исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии (II—I тыс. до н. э.).
 «Арийцы» или «арийская раса» (этимологически связано с предыдущим) — псевдонаучный термин, раса, расовая группа, якобы включающая в себя индоевропейские народы и их предков и физически и интеллектуально превосходящая другие расы. Идея была выдвинута в середине XIX века авторами расовых теорий и получила широкое распространение в XX—XXI веках в рамках национал-социализма и неонацизма. 
 «Арийцы» — разговорное название членов и поклонников рок-группы «Ария».

Примечания